Неферит I  (умер в ) — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 399—393 годах до н. э. Первый правитель XXIX династии. Занял престол, свергнув Амиртея.

Биография 

Неферит I был родом из города Мендеса, который сделал своей столицей.

В 395 году спартанцы прислали к Нефериту посольство с приглашением вступить с ними в союз. Неферит вместо помощи войсками послал спартанскому флоту, собравшемуся у острова Родос вооружение для 100 триер и 50 тысяч мер хлеба, но египетские корабли попали в руки афинян, которые находились тогда в состоянии войны со Спартой.

Со времени правления Неферита сохранилось много египетских памятников: 2 стелы о погребении Аписа, найденный в Риме сфинкс, вероятно портретный, с надписью, в которой фараон называет себя возлюбленным Птахом мемфисским (теперь в Лувре), статуя из Буто. Даже в Фивах и Карнаке, найдены рельефы представляющие Неферита перед богами Монту, Нехбет и другими. В Мендесе найдена также погребальная статуэтка царя (ушебти), что доказывает, что Неферит умер естественной смертью и был похоронен. Всё это доказывает, что Неферит был уже довольно могущественным фараоном, владеющим и Мемфисом, и Фивами, производящий постройки в их храмах, ведущий международную политику, и, наконец, царствовавший до конца жизни.

По Манефону (в пересказе Секста Африкана и Евсевия Кесарийского), Неферит I правил 6 лет.

Был похоронен в Мендесе где сохранилась его гробница (исследована в 1992—1993 годах учёными из университетов Торонто и Вашингтона) с фрагментами саркофага.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Неферит I на сайте livius.org 
 Неферит I на сайте antikforever.com 

Фараоны по алфавиту
Фараоны XXIX династии
Правители Африки IV века до н. э.